Duži est un toponyme qui peut désigner :

 Duži, un village situé dans la municipalité de Neum, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Duži, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

 Duži, un village situé dans la municipalité de Šavnik.